Lassen Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lassen Hotel (Indiana), ID-Nr. 81000019
 Lassen Hotel (Kansas), ID-Nr. 84000108